Елпром Троян може да се отнася за:
 „Елма (предприятие)“ (до 1989 – Електромоторен завод „Елпром“ – Троян), българско предприятие, съществувало през 1943 – 2012 година
 Електромоторен завод „Елпром Троян“, българско предприятие, основано през 2013 година.